Pethő Ferenc (1929–) kertészmérnök
Pető Ferenc (1912–2008) filozófus